Ламишино — название населённых пунктов в России:

 Ламишино — деревня в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области.
 Ламишино — хутор в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области.

Другое 

 Ламишино — усадьба в хуторе Ламишино Истринского района Московской области.